Juckel ist der Nachname folgender Personen

 Georg Juckel (* 1961), deutscher Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
 Lothar Juckel (1929–2005), deutscher Architekt und Herausgeber
 Robert Juckel (* 1981), deutscher Kunstturner